A expressão futura possui os seguintes significados:

 Futura (canal) - Canal de televisão.
 Futura (tipografia) - Família tipográfica.
 Futura (álbum) - Álbum de 2005, da banda brasileira de Manguebeat Nação Zumbi.
 Editorial Futura - Uma editora livreira de Portugal.
 Futura (álbum de Ana Malhoa) - Álbum de 2016 da cantora portuguesa Ana Malhoa.
 Grancar Futura - Minivan brasileira produzida pela Grancar.

Desambiguação